Тыгын (башк. Тығын; якут. Тыгын) — многозначный термин.

 Тыгын — тойон кангаласского племени якутов, известный герой многочисленных якутских преданий, подлинная историческая личность, жившая в конце XVI — первой трети XVII вв.
 Тыгын — река в России, протекает в Белорецком районе Республики Башкортостана.